Andreas Nilsson (filmski redatelj)
Andreas Nilsson (nogometaš)
Andreas Nilsson (rukometaš)